McMartin lautet der Familienname folgender Personen:
 Alexander McMartin (1788–18953), kanadischer Politiker
 Barbara McMartin (1931–2005), US-amerikanische Mathematikerin und Buchautorin
 Duncan McMartin Jr. (1776–1937), US-amerikanischer Politiker
 John McMartin (1929–2016), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter McMartin (* 1805), US-amerikanischer Politiker, zweiter Bürgermeister von Jersey City, New Jersey

Siehe auch:
 Missbrauchsvorwürfe an der McMartin-Vorschule, hunderte Fälle angeblichen satanistisch-rituellen Missbrauchs von Kindern an einer Vorschule in Manhattan Beach (Kalifornien) in den 1980ern